Metsäluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Metsäluoto (klippa), Kymmenedalen, 
 Metsäluoto (ö), Norra Karelen, Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar